On a Roll (album) ;
On a Roll (chanson) de Miley Cyrus sous le pseudo Ashley O.